Coamo bezeichnet:

 Coamo (Puerto Rico), Gemeinde auf Puerto Rico
 Coamo (Schiff), versenktes US-Passagierschiff
 COAMO, brasilianische Agrar-Industrie-Kooperative